Питерсон има више значења:
 Питерсон (Ајова)
 Питерсон (Минесота)